Ламба, чиламба, ичиламба — бантоидный язык, использующий латинское письмо, один из языков Замбии, родной язык народа ламба, распространён в провинции Коппербелт. Некоторые лингвисты относят ламба к диалектам языка бембы. Общее число носителей языка, по оценке Ethnologue, — около 200 000. Среди них чуть больше 2000 из Лимы. Также язык распространен в Лусаке, в основном из-за того что многие носители языка иммигрировали туда для получения работы. Интересно, что банту — группа африканских языков, к которым и относится ламба, в переводе с самого ламба означает «два человека». На языке имеется собственный фольклор, существуют нигеро-конголезские мифы, которые передаются на этом языке в устной форме.

Литература 
 Док, Клемент Мартин. The grammar of the Lamba language. London, 1922.
 Док, Клемент Мартин. The Lambas of Northern Rhodesia: A Study of their Customs and Beliefs. London: George G. Harrap, 1931.
 Док, Клемент Мартин. Lamba literature. London, 1934.
 Док, Клемент Мартин. Text-book of Lamba grammar. London, 1938.
 Док, Клемент Мартин. Ukuwulisisiwa kwamasiwi ambi amwibuku lyawalesa. London, 1959.

Примечания 

Языки Замбии
Языки банту